Villaseca est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme

Chili 
 , un hameau (aldea) dans la province de Linares, région du Maule ;
 , un quartier (barrio) de la ville de Santiago du Chili ;

Espagne 
 Villaseca, localité dépeuplée de la municipalité de Arenillas, province de Soria, en Castille-et-León ;
 , localité de la municipalité de Fonzaleche, dans la communauté autonome de la Rioja ;
 , localité de la municipalité de Sepulveda, province de Ségovie, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 , localité de la municipalité de Sotorribas, province de Cuenca, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 Villaseca de Arciel, commune espagnole de la province de Soria, en Castille-et-León ;
 , localité dépeuplée de la municipalité de Villar del Río, province de Soria, en Castille-et-León ;
 Villaseca de Henares, commune espagnole de la province de Guadalajara, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 , localité de la municipalité de Villablino, province de León, en Castille-et-León ;
 Villaseca de la Sagra, commune espagnole de la province de Tolède, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 , localité de la municipalité de Valdefresno, province de León, en Castille-et-León ;
 Villaseca de Uceda, commune espagnole de la province de Guadalajara, dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 , localité de la municipalité de Las Aldehuelas, province de Soria, en Castille-et-León.

Patronyme 

 Marco Villaseca (1975-), footballeur chilien.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique